Abarkuh é um condado na província de Yazd, no Irã, tendo como sua capital a cidade de Abarkuh. No censo de 2006, sua população era de  habitantes, em  famílias. O condado está dividido em dois distritos, chamados Central e Bahman, e possui duas cidades, que são Mehrdasht e Abarkuh.

Condados do Irã